Dannemarie kan syfta på:
 Dannemarie, Doubs
 Dannemarie, Haut-Rhin
 Dannemarie, Yvelines